От-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. В основе географический термин , со значением «речка», «ручей».

 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°09' с. ш. 138°04' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°37' с. ш. 136°23' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°14' с. ш. 150°11' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°22' с. ш. 125°24' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°46' с. ш. 146°09' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°31' с. ш. 144°23' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°44' с. ш. 136°50' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°13' с. ш. 146°04' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°47' с. ш. 125°30' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°06' с. ш. 119°01' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°49' с. ш. 131°45' в. д..
 От-Юрях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 64°28' с. ш. 118°57' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°55' с. ш. 124°24' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°22' с. ш. 133°16' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°12' с. ш. 152°56' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°13' с. ш. 112°17' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°11' с. ш. 143°45' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°12' с. ш. 143°32' в. д..
 От-Юрях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°39' с. ш. 137°13' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°11' с. ш. 133°23' в. д..
 От-Юрях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 67°10' с. ш. 133°25' в. д..
 От-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°57' с. ш. 133°53' в. д..
 От-Юрях — река, Хабаровский край, координаты 60°44' с. ш. 139°42' в. д..
 От-Юрях — ручей, Хабаровский край, координаты 58°56' с. ш. 137°58' в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Юрях
 Оттох-Юрях